Achajur (; anche chiamato Ach'ajur, Achadjur ed Achadzhur; precedentemente Achasu) è un comune dell'Armenia di  abitanti (2010) della provincia di Tavush.

Altri progetti

Collegamenti esterni

 Achajur sul World Gazetteer
 Risultati del censimento armeno del 2001 dell'ARMSTAT.

Comuni del Tavush